Авени́р Арка́дьевич Во́ронов (15 (28) ноября 1910 — 17 октября 1992) — советский учёный в области теории автоматического управления, академик АН СССР (1970).

Биография 
Авенир Аркадьевич Воронов родился 28 ноября 1910 года в Ораниенбауме (ныне Ломоносов Ленинградской области).

В 1938 году окончил Ленинградский политехнический институт и работал инженером на ГРЭС в г. Балахна Горьковской области. С 7 сентября 1939 года на службе в Красной Армии. Участник советско-финской войны. Во время Великой Отечественной войны служил в артиллерии. Во ходе Битвы за Москву командовал артиллерийской батареей 930-го артиллерийского полка. За отличие в боях награждён орденом Красного Знамени. В наградном листе указано: … тов. Воронов систематической работой с личным составом сумел сделать батарею снайперской, расходуя минимум снарядов для поражения целей. Также награждён орденами Октябрьской революции и Отечественной войны 1 степени, медалями За оборону Москвы, За победу над Германией, За трудовую доблесть, Ветеран труда, юбилейными медалями 20 лет Победы, 30 лет Победы , 40 лет Победы, 50 лет вооружённых сил, 60 лет вооружённых сил, 70 лет вооружённых сил, памятными медалями 800 лет Москвы и 250 лет Ленинграда. Член ВКП(б) (КПСС) с 1943 года.

С 1946 года преподаватель МВТУ им. Н. Э. Баумана, с 1948 сотрудник Института автоматики и телемеханики (ныне Институт проблем управления), в 1955—1964 заместитель директора института электромеханики АН СССР.

В 1964—1970 заместитель директора Института проблем управления, с 1971 года — директор Института автоматики и процессов управления Дальневосточного научного центра АН СССР.

В 1958—1964 преподавал в Ленинградском политехническом институте, Московском энергетическом институте (Кафедра управления и информатики) и с 1966 — в Московском институте радиотехники, электроники и автоматики.

В 1980 вернулся в Москву во ВНИИСИ, где явился одним из организаторов Отделения информатики, вычислительной техники и автоматизации РАН. В 1988 году получил Ленинскую премию.

В 1992 году трагически погиб в результате несчастного случая. Похоронен на Новодевичьем кладбище.

Основатель новых методов исследования динамических процессов в линейных и нелинейных системах; разработал методы синтеза цифровых вычислительных устройств для программного управления; совместно с учениками разработал частотные методы моделирования, позволяющие осуществить оптимальный выбор систем обработки информации.

В честь академика Воронова названа улица в городе Владивосток.

Библиография 
По данным электронного каталога РНБ.

Труды 
 Информационные проблемы изучения биосферы: Геоэкоинформ. центры : Сб. науч. тр. / [Рос. акад. наук. Науч. совет по пробл. биосферы]; Отв. ред. А. А. Воронов, В. В. Бугровский. — М. : Наука, 1992. — 186 с. — (Современные проблемы биосферы). — 580 экз. — ISBN 5-02-003519-X.
 Алгоритмы динамического синтеза нелинейных автоматических систем / [А. А. Воронов, И. А. Орурк, Л. А. Осипов и др.]; Под ред. А. А. Воронова. — СПб. : Энергоатомиздат. Санкт-Петербург. отд-ние, 1992. — 333 с. — 700 экз. — ISBN 5-283-04628-1.
 Информационные проблемы изучения биосферы: Комплекс. характеристики природ. систем : Сб. науч. тр. / [АН СССР, Науч. совет по пробл. биосферы] ; Отв. ред. А. А. Воронов, В. В. Бугровский. — М. : Наука, 1988. — 231 с. — (Современные проблемы биосферы). — 900 экз. — ISBN 5-02-003353-7.
 Метод векторных функций Ляпунова в теории устойчивости / [Р. З. Абдуллин, Л. Ю. Анапольский, А. А. Воронов и др.] ; Под ред. А. А. Воронова, В. М. Матросова. — М. : Наука, 1987. — 308 с. — 2900 экз.
 Оптимизация структур данных в АСУ / А. Г. Мамиконов, А. А. Ашимов, В. В. Кульба и др. ; Отв. ред. А. А. Воронов ; АН СССР, Ин-т пробл. управления. — М. : Наука, 1988. — 254 с. — 3550 экз. — ISBN 5-02-006603-6.
 Оптимизация структур данных в АСУ / А. Г. Мамиконов, А. А. Ашимов, В. В. Кульба и др. ; Отв. ред. А. А. Воронов ; АН СССР Ин-т пробл. управления. — М. : Наука, 1988. — 254 с. — 3550 экз. — ISBN 5-02-006603-6.
 Введение в динамику сложных управляемых систем. — М.: Наука, 1985. — 351 с. — (Теория и методы системного анализа). — 3700 экз.
 Автоматизация управления транспортными системами / [А. П. Артынов, В. Н. Ембулаев, А. В. Пупышев, В. В. Скалецкий]; Отв. ред. А. А. Воронов. — М. : Наука, 1984. — 272 с. — 1000 экз.
 Основы теории автоматического управления: Особые линейн. и нелинейн. системы. — 2-е изд., перераб. — М. : Энергоиздат, 1981. — 303 с. — 13000 экз.
 Современное состояние и проблемы теории устойчивости: (Обзор) : Препринт. — М. : ВНИИСИ, 1981. — 40 с. — 500 экз.
 Основы теории автоматического управления: Автомат. регулирование непрерыв. линейн. систем. — 2-е изд., перераб. — М.: Энергия, 1980. — 309 с. — 13000 экз.

Учебники и учебные пособия 
 Теория автоматического управления : [Учеб. Для вузов по спец. «Автоматика и телемеханика»] : В 2 ч. / [Н. А. Бабаков, А. А. Воронов, А. А. Воронова и др.]; Под ред. А. А. Воронова. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Высш. школа, 1986-. — 1986. — 367 с. — 23000 экз. Ч. 2: Теория нелинейных и специальных систем автоматического управления / [А. А. Воронов, Д. П. Ким, В. М. Лохин и др.]. — 1986. — 504 с. — 23000 экз.
 Принцип сравнения в теории больших систем на основе прямого метода Ляпунова :[Учеб. пособие] / Моск. ин-т радиотехники, электрон. и автоматики. — М. : МИРЭА, 1987. — 79 с. — 500 экз.

Примечания

Ссылки 
 Авенир Аркадьевич Воронов // Сайт ИПУ РАН
 
 

Родившиеся в Петергофском уезде
Члены КПСС
Действительные члены АН СССР
Действительные члены РАН
Преподаватели РТУ МИРЭА
Преподаватели МЭИ
Похороненные на Новодевичьем кладбище
Артиллеристы Великой Отечественной войны
Сотрудники ИПУ РАН
Сотрудники ИАПУ ДВО РАН
Выпускники Санкт-Петербургского политехнического университета
Участники советско-финляндской войны (1939—1940)